Jules Roy peut désigner :
 Jules Roy (1907-2000), un écrivain français ;
 Jules Roy, un instituteur, auteur d'une Notice historique sur Saint-Marcel, 1888.